Никульская — женская форма фамилии Никульский и название населённых пунктов в России:
 Никульская, Анна Гавриловна (1915—?) — свинарка племзавода имени Дзержинского в Минской области, Белорусская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Никульская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Никульская — деревня в Подосиновском районе Кировской области.